David Gregory, matematico e astronomo scozzese
David Gregory, calciatore britannico
David Gregory, calciatore britannico
David Gregory, attore statunitense